Тера Джой () е артистичен псевдоним на чешката порнографска актриса Тереза Прочазкова, родена на 1 октомври 1981 година в Среднобохемски край. Дебютира в порнографската индустрия през 2002 година, когато е на 21 години.

Филмография 
 Anal Extreme Babes (2011) (V)
 Drunk Sex Orgy: October Fuck (2010) (V)
 Hotel Corsica (2009) (V) (comme Tereza Sweet)
 Perverted Planet 4 (2009) (V)
 Drunk Sex Orgy: Bang Bang DSO Revolution! (2009) (V)
 Drunk Sex Orgy: Gash Gamblers (2009) (V)
 Drunk Sex Orgy: The Raunch Auction (2009) (V)
 Drunk Sex Orgy: Pussy Casino (2008) (V)
 Lesbian Nurses (2008) (V)
 Bi Maxx: Volume 10 (2007) (V)
 Ausgebremst von geilen Biestern (2007) (V)
 Bi Maxx: Volume 7 (2007) (V)
 Coolio & the Gang Bang (2007) (V) .... Tera
 Desideri e passioni (2007) (V)
 Drunk Sex Orgy: Blue Jeans Babes (2007) (V)
 Drunk Sex Orgy: Porno Pop (2007) (V)
 Drunk Sex Orgy: Rough Riders (2007) (V)
 I Got 5 on It 2 (2007) (V)
 Mad Sex Party: Cream Girls/Custard Fuck (2007) (V)
 Mad Sex Party: Mega Wet (2007) (V)
 Rocco: Animal Trainer 20 (2006) (V)
 Bi Maxx: Volume 2 (2006) (V)
 Black Pipe Layers 5 (2006) (V)
 Bring Your A Game 3 (2006) (V)
 Drunk Sex Orgy: Bangsta's Paradise (2006) (V)
 Elastic Assholes 5 (2006) (V)
 High Class Eurosex 6 (2006) (V)
 Mad Sex Party: Summer of Love (2006) (V)
 POV Blowjob Academy 01 (2006) (V)
 Private Black Label 44: Private Soccer Cup 2006 (2006) (V)
 Private Porn Vacation 3: Poppy & the Sex Addicts (2006) (V)
 Ultimate Sex Party 1: Slut Bus (2006) (V)
 Cum Filled Throats 11 (2005) (V)
 Gangland 54 (2005) (V)
 Whores (2005) (V)
 The Voyeur 30 (2005) (V)
 Anales Casting 19 (2005) (V)
 Apple Bottomz (2005) (V)
 Big Toys No Boys 4 (2005) (V)
 Cinéma à l'italienne (2005) (V) (comme Tereza Sweet)
 ... autre titre: "Caos" – Italie (titre original)
 Cum Filled Asshole Overload 2 (2005) (V) (comme Tereza Sweet)
 Double Parked 12: Parking in the Rear (2005) (V) (comme Tereza Sweet)
 Sex expressions (2005) (V)
 ... autre titre: "Erotique Expressions" – République Tchèque (titre original)
 Goo 4 Two 2 (2005) (V)
 I'm in for It (2005) (V)
 La femme de mon pote est une salope! (2005) (V)
 ... autre titre: "My Friends..." – Italie (titre original)
 Private Movies 13: Sex & Revenge (2005) (V)
 Private XXX 19: Chain Reaction (2005) (V)
 Russian Institute: Lesson 1 (2005) (V) (comme Tera Voy)
 Russian Institute: Lesson 2 (2005) (V) (comme Tera Voy)
 Russian Institute: Lesson 3 (2005) (V)
 Share the Load 3 (2005) (V)
 Spunk'd 2 (2005) (V)
 Teen Gangbang Tryouts 2 (2005) (V) (comme Tereza Sweet)
 Throat Bangers 6 (2005) (V)
 Whore – Puttana (2005) (V) (comme Tera Joy)
 5 on 1 2 (2004) (V)
 Apprentass 2 (2004) (V)
 Blistering Blowjobs (2004) (V)
 Cumstains 4 (2004) (V)
 Drive Thru (2004) (V)
 Enjoy 5 (2004) (V)
 Gang Me Bang Me (2004) (V)
 Grand Theft Anal 5 (2004) (V)
 Hittin' Dat White Azz 4 (2004) (V)
 Internal Cumbustion 5 (2004) (V)
 Leg Affair 7 (2004) (V)
 Lex Steele XXX 3 (2004) (V) (comme Tereza Sweet)
 Lipstick (2004) (V) (comme Tereza Sweet)
 Passion of the Ass 2 (2004) (V)
 Peccati anali (2004) (V)
 Pirate Fetish Machine: The Cult (2004) (V)
 Precious Pink, Body Business No. 15 (2004) (V) (comme Tera)
 Private Reality No. 25: Anal Challenge (2004) (V)
 Sex Garage (2004) (V)
 Sex Reality (2004) (V)
 Sport Fucking 3 (2004) (V)
 Infirmières et vicieuses (2004) (V)
 ... autre titre: "White-Hot Nurses 3" – USA (titre original)
 Dvda (2003) (V) (comme Tereza Sweet)
 Anal Driller 2 (2003) (V)
 Anal Expedition (2003) (V)
 Ass to Mouth 10 (2003) (V) (comme Terra Joy)
 Darx (2003) (V) (comme Tera Voy)
 Epic Global Orgies (2003) (V)
 European Mail Order Brides (2003) (V) (comme Tereza Sweet)
 Freshly Slayed 4 (2003) (V)
 Harder Faster (2003) (V) (comme Tereza Sweet)
 Hittin' Dat White Azz (2003) (V)
 Natural Nymphos 2 (2003) (V)
 Out Numbered (2003) (V)
 School Girls 1 (2003) (V)
 Sport Fucking (2003) (V) (comme Terra Joy)
 Tits and Ass 5 (2003) (V) (comme Tera Voy)
 What I Really Wanna Do Is Direct (2003) (V)
 XXX Road Trip 4 (2003) (V) (comme Tera Voy)
 Beautiful Girls 7 (2002) (V) (comme Sweet Treesa)
 Hardcore Innocence 6 (2002) (V) (comme Sweet Treesa)
 Chasin Tail (2002) (V) (comme Sweet Teresa)
 Junge Debütantinnen 20: Arschfick zum Dessert (2002) (V) (comme Theresa)
 Teen Sensations 2 (2002) (V)

Награди 
 AVN награда – Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production – Out Numbered – indicada (2006)
 AVN награда – Female Foreign Performer of the Year – indicada (2006)

Източници

Външни препратки 
 Тера Джой // Eurobabeindex 
 Тера Джой // Definefetish.com 
 Тера Джой // Freeones 
 Тера Джой // IMDb 

Порнографски актриси от Чехия